«Самогонники» — американська короткометражна кінокомедія Роско Арбакла 1916 року з Аль Ст. Джоном в головній ролі.
 «Самогонники» — короткометражний художній фільм-комедія Леоніда Гайдая, створений у 1961 році на студії «Мосфільм».